Волжский 109-й пехотный полк
 109-й гаубичный артиллерийский полк
 109-й гаубичный артиллерийский полк 109-й танковой дивизии